Вне закона:
 Вне закона — полное или частичное лишение лица правовой охраны со стороны государства (вплоть до разрешения каждому убить человека, объявленного вне закона). 
 «Вне закона» — различные кинофильмы с таким названием.